Il Piemonte novello Bonarda è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso
odore: intenso, gradevole
sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace o frizzante

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Alessandria
Vini DOC della provincia di Asti
Vini DOC della provincia di Cuneo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bonarda